C'est comme ça que je t'aime est le titre français de plusieurs œuvres : 
 C'est comme ça que je t'aime, chanson de Mike Brant, sortie en 1974.
 C'est comme ça que je t'aime, série télévisée québécoise de François Létourneau sortie en 2019, dont le nom rend hommage à la chanson.